2. division i ishockey 1975-76 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1975-76, og den havde deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. Holdene spillede om to pladser i kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Turneringen blev vundet af Frederikshavn IK, der dermed vandt 2. division for anden gang, og som sammen med IK Skovbakken gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division, hvor de to hold sammen med de fire lavest placerede hold fra grundspillet i 1. division spillede om de sidste fire ledige pladser i 1. division i den efterfølgende sæson. I kvalifikationsspillet lykkedes det imidlertid ikke for nogen af de to hold at spille sig til oprykning til 1. division.

Resultater og stillinger 

De seks deltagende hold spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. De to bedst placerede hold, Frederikshavn IK og IK Skovbakken, gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Se også 
 1. division i ishockey 1975-76

Kilder / eksterne henvisninger 
 HVEM HVAD HVOR 1977

Noter 

1975-76
Ishockey i 1975
Ishockey i 1976